Pitoniak ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Pitoniak (1922–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Scott Pitoniak (* 1955), US-amerikanischer Journalist und Autor